Itombweflugsnappare (Muscicapa itombwensis) är en fågel i familjen flugsnappare inom ordningen tättingar. Ofta behandlas den som en underart till lenduflugsnappare (M. lendu). Den förekommer enbart i Demokratiska republiken Kongo. IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

Flugsnappare
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter i Demokratiska republiken Kongo